Västansjö kan syfta på:

 Västansjö, Bollnäs kommun – en by i Hanebo socken Bollnäs kommun
Västansjö ullspinneri – var ett spinneribolag i Hanebo socken som ligger i södra Hälsingland
 Västansjö, Hudiksvalls kommun – en by i Bjuråkers socken, Hudiksvalls kommun
 Västansjö, Ludvika kommun – en by i Grangärde socken, Ludvika kommun
 Västansjö och Långsjö – två byar som statistiskt sätt utgör en småort i Borlänge kommun, Dalarnas län